Scott Peters est un nom porté notamment par :

 Scott Peters, réalisateur canadien ;
 Scott Peters, homme politique américain.